Le  Grand Prix moto du Japon 2010 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 1 au 3 octobre sur le circuit de Motegi devant plus de 40 113 spectateurs.

La course devait être la seconde manche du championnat du monde, mais à la suite des difficultés des transports aériens causées par l'éruption de l'Eyjafjöll, la FIM a décidé de reporter la course.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2010
Sport en octobre 2010